

Мисловиці — місто на правах повіту в Сілезькому воєводстві
 Мисловиці — село в гміні Славобоже Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства